Cukiernicy Semadeni w zaborze rosyjskim i w Kijowie (od XIX wieku)
 Helena Semadeni (1868-1948) – nauczycielka, przełożona pensji dla dziewcząt w Kaliszu
 Tadeusz Semadeni (1902-1944) – sędzia, organizator sportu pływackiego w Polsce  
 Władysław Semadeni (1865-1930) – duchowny ewangelicko-reformowany  
 Zbigniew Semadeni (ur. 1934) – matematyk 
 Irena Konopacka-Semadeni (1901-1984) – chirurg stomatolog, „ciotka cichociemnych”, kierownik powstańczego szpitala na Czerniakowie 1944